Сборная Ирландии по хоккею с шайбой представляет Ирландию на международных турнирах по хоккею с шайбой. Была принята в IIHF в мае 1996 года. Первые матчи были проведены в 2004 году. По состоянию на 2017 год занимает 48 место в рейтинге IIHF (из 51 команд). С 2013 года команда не принимает участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ. В 2017 году Ирландия вернулась на международные соревнования после четырёхлетнего отсутствия и сыграла на первом Кубке Развития в Канильо (Андорра). Они финишировали вторыми после проигрыша Марокко 11:4.

Статистика выступлений на ЧМ

Примечания 

Сборные по хоккею с шайбой
Сборные Ирландии